Rosales ist in der Botanik der wissenschaftliche Name für die Pflanzenordnung der Rosenartigen, die zur Unterklasse der Rosenähnlichen (Rosidae) gehört.

Rosales ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Rosales (* 1982), deutsche Autorin und Journalistin
 Cristian Rosales (1978–2011), uruguayischer Leichtathlet
 Cristofer Rosales (* 1994), nicaraguanischer Boxweltmeister
 Decoroso Rosales (1907–1987), philippinischer Rechtsanwalt und Politiker
 Eduardo Rosales (1836–1873), spanischer Maler
 Emili Rosales i Castellà (* 1968), katalanischer Schriftsteller und Verleger
 Gaudencio Rosales (* 1932), philippinischer Geistlicher
 Gustavo Adolfo Rosales Escobar (* 1964), chilenisch-ecuadorianischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Guayaquil
 Iván Freitez-Rosales, venezolanischer Pokerspieler
 Jacob Rosales (* 1588 oder 1593, † 1662), marranisch-portugiesischer Arzt, Astrologe, Mathematiker und Schriftsteller, siehe Manuel Bocarro Francês
 José Benito Rosales (1795–1850), nicaraguanischer Politiker
 José de Patiño y Rosales (1666–1736), spanischer Staatsmann
 Juan Enrique Rosales († 1825), Mitglied der ersten chilenischen Regierungsjunta
 Julio Rosales y Ras (1906–1983), philippinischer Geistlicher
 Kendi Rosales (* 1990), honduranische Leichtathletin
 Lisandro Rosales Banegas (* 1969), honduranischer Politiker, Außenminister
 Luis Alfredo Carvajal Rosales (1913–2003), ecuadorianischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Manuel Rosales (* 1952), venezolanischer Politiker
 Manuel Zelaya Rosales (* 1952), honduranischer Politiker
 Marco Antonio Rosales Abella († 2014), honduranischer Brigadegeneral
 Mauro Rosales (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Pedro Rosales Dean (* 1930), philippinischer Geistlicher, Alterzbischof von Palo
 RJ Rosales (Roseo José Dagdag Rosales, Jr.; 1974–2011), philippinischer Sänger und Schauspieler
 Roberto Rosales (* 1988), venezolanischer Fußballspieler
 Thomas Rosales Jr. (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Ulises Rosales del Toro (* 1942), kubanischer Generalmajor, Politiker und Vizepräsident des Ministerrats
 Vicente Pérez Rosales (1807–1886), chilenischer Abenteurer, Politiker, Diplomat und Schriftsteller

Rosales heißen die Orte
 Rosales (Córdoba) in der argentinischen Provinz Córdoba
 Rosales (Bogotá), Stadtteil der kolumbianischen Hauptstadt
 Municipio Rosales, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Rosales (Sonora) im mexikanischen Bundesstaat Sonora
 Rosales (Pangasinan) in der philippinischen Provinz Pangasinán
 Rosales (Burgos) in der spanischen Provinz Burgos
 Rosales (León) in der spanischen Provinz León